SPIM est un sigle qui peut désigner :
 spam over instant messaging, une forme de spam qui transite via les messageries instantanées ;
 un simulateur de langage assembleur pour l'architecture MIPS.
 l'ancien Service de prévision ionosphérique de la Marine nationale française.

Par ailleurs, SPIM est le code OACI de l'aéroport international Jorge Chávez, au Pérou.